Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arkansas 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Nataša Zvereva 0-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini (campionessa)
 Larisa Neiland (semifinali)
 Nataša Zvereva (finale)
 Elly Hakami (primo turno)

 Assente
 Terry Phelps (primo turno)
 Robin White (primo turno)
 Betsy Nagelsen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arkansas 1987